Джеймс Ле́сли Майлз Фи́шер (; род. 23 июня 1983, Даллас, Техас, США) — американский актёр и музыкант.

Семья и образование 
Майлз Фишер родился 23 июня 1983 в Далласе, штат Техас. Его отец, Ричард В. Фишер — бывший президент Федерального резервного банка Далласа. Мать, Нэнси, работала в Американском институте киноискусства (AFI). Дед по материнской линии — республиканец Джеймс М. Коллинз, состоявший в Палате представителей США.

Посещал школу Сент-Маркс () в Далласе, а после переезда семьи в Вашингтон — школу Сент-Олбанс ().

Фишер окончил Гарвардский университет, где изучал англистику. Во время учёбы в Гарварде был членом клубов Порселлиан () и Hasty Pudding Club, а также был членом музыкальной а капелла-группы The Harvard Krokodiloes. Фишер был тур-менеджером группы и составлял расписания их выступлений в 24-х странах. Майлз был выбран в качестве одного из двух студентов, произносивших торжественную речь на церемонии выпуска в 2006 году.

Актёрская карьера 
Дебютировал в 1997 году, сыграв молодого Трэвиса МакКлура в телевизионном фильме «Настоящие женщины» (экранизация романа Дженис Вудс), а в 2000 получил главную роль в комедии «Lone Star Struck». В 2001 обозреватель из газеты Newsday Лиз Смит в статье "Miles Fisher, 'It' Boy" назвала актёра «вундеркиндом» и «следующим Томом Крузом». Сходство с Крузом помогло Фишеру в 2002 подписать контракт с агентством по поиску талантов Endeavor Talent Agency.

В 2003 Майлз исполнил небольшую роль Джона Била в военном фильме «Боги и генералы».

В 2008 спародировал Тома Круза в комедии «Супергеройское кино». Критик из «The Baltimore Sun» очень положительно отозвался об актёрской игре Фишера.

В третьем сезоне сериала «Безумцы» сыграл Джеффа Грейвза, приятеля Пола Кинси. В 2010 актёр получил роль Питера Фридкина в популярном фильме ужасов «Пункт Назначения 5», который вышел в 2011. В том же году он исполнил роль агента ФБР Гаррисона в байопике Клинта Иствуда под названием «Дж. Эдгар».

Личная жизнь 
В 2014 году женился на Люси Блоджетт, дочери актёра и писателя Майкла Блоджетта.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы Сент-Олбанс (Вашингтон, округ Колумбия)
Выпускники Школы Святого Марка (Техас)
Киноактёры США